Kārīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khorramābād (ort i Zanjan), 
 Gārīz-e Soflá, ort, Yazd, 
 Kahrīz-e Salīm, ort, Hamadan, 
 Kahrīz-e Bābā Ḩoseynī, ort, Hamadan, 
 Kārīz (ort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar